Engperlemorsommerfugl (Brenthis ino) er en sommerfugl i takvingefamilien. Den er i Europa især hyppig i Mellemeuropa, men findes helt op til Ishavet. Østpå er den udbredt gennem hele tempereret Asien. I Danmark findes den på frodige skovenge på Øerne. Larven lever i modsætning til de andre perlemorsommerfugle på planten mjødurt. Sommerfuglen har trods navnet ingen perlemorpletter på bagvingeundersiden.

Udseende

Kilder/Henvisninger 

 Michael Stoltze, Danske dagsommerfugle. Gyldendal 1996. .
 Engperlemorsommerfugl  på lepidoptera.dk

Galleri 

Perlemorsommerfugle
Danmarks dagsommerfugle